

Patronymes 
Ryjkov (masculin ; ) ou Ryjkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Ryjkov (1929-), homme politique russe
 Sergueï Ryjkov (1968-), militaire russe
 Vladimir Ryjkov (1966-), homme politique russe

Patronyme russe